El Torneig de Charleston 2021, també conegut com a Musc Health Women's Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'abril de 2021 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units. Aquest torneig es va crear com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 i es va disputar una setmana després Volvo Car Open en les seves mateixes instal·lacions.

La tennista australiana Astra Sharma va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 
 

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Carolina del Sud
WTA Tour 2021